Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2002, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Werner Eschauer che ha battuto in finale Igor' Kunicyn che si è ritirato sul punteggio di 6-2.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Mario Ančić (quarti di finale)
 Robby Ginepri (primo turno)

 Justin Gimelstob (semifinali)
 Alex Kim (semifinali)
 Igor' Kunicyn (finale)
 Oleg Ogorodov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2002